Успенка — топоним.

Населённые пункты

Казахстан 
 Успенка — село в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области.
 Успенка — село в Борлинском районе Западно-Казахстанской области.
 Успенка — село, центр Успенского района Павлодарской области.
 Успенка — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.
 Успенка — бывшее название села Акжайлау в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
Алтайский край
 Успенка — село в Локтевском районе.
 Успенка — посёлок в Табунском районе.

Астраханская область
 Успенка — село в Ахтубинском районе.

Башкортостан
 Успенка — деревня в Архангельском районе.
 Успенка — деревня в Благовещенском районе.

Белгородская область
 Успенка — село в Волоконовском районе.
 Успенка — село в Губкинском районе.

Волгоградская область
 Успенка — хутор в Нехаевском районе.
 Успенка — исчезнувшее село в Ольховском районе.

Кемеровская область
 Успенка — посёлок в Кемеровском районе.
 Успенка — деревня в Ижморском районе.
 Успенка — посёлок в Новокузнецком районе.

Красноярский край
 Успенка — деревня в Абанском районе.
 Успенка — село в Ирбейском районе.
 Успенка — деревня в Нижнеингашском районе.
 Успенка — село в Рыбинском районе.

Курганская область
 Успенка — деревня в Половинском районе.

Курская область
 Успенка — село в Касторенском районе.
 Успенка — село в Курчатовском районе.
 Успенка — село в Тимском районе.

Липецкая область
 Успенка — деревня в Елецком районе.

Марий Эл
 Успенка — деревня в Оршанском районе.

Новосибирская область
 Успенка — деревня в Купинском районе.
 Успенка — село в Мошковском районе.
 Успенка — деревня в Татарском районе.

Омская область
 Успенка — деревня в Седельниковском районе.

Оренбургская область
 Успенка — село в Александровском районе.
 Успенка — село в Октябрьском районе.

Пермский край
 Успенка — деревня в городе Чусовой.

Приморский край
 Успенка — до 1939 г. название пгт Кировский Кировского района.

Самарская область
 Успенка — село в Сергиевском районе.

Саратовская область
 Успенка — село в Пугачёвском районе.

Татарстан
 Успенка — деревня в Зеленодольском районе.

Томская область
 Успенка — деревня в Первомайском районе

Тыва

 Успенка — село в Тандинском кожууне.

Тюменская область
 Успенка — деревня в Аромашевском районе, упразднена в 2004 г.
 Успенка — деревня в Голышмановском районе.
 Успенка — село в Тюменском районе.

Украина 
 Успенка — село в Амвросиевском районе Донецкой области.
 Успенка — село в Онуфриевском районе Кировоградской области.
 Успенка — посёлок городского типа в Лутугинском районе Луганской области.
 Успенка — село в Николаевском районе Одесской области.
 Успенка — село в Бурынском районе Сумской области.

Реки 
 Успенка (приток Избасса) — в Хакасии.
 Успенка (приток Цуная) — на Сахалине.

См. также 
 2-я Успенка
 3-я Успенка
 Успеновка
 Успенская
 Успенский
 Успенское
 Успенье (значения)
 Анно-Успенка